Виктор Балуда:
 Балуда, Виктор Михайлович (род. 1992) — российский теннисист.
 Балуда, Виктор Петрович (1924—2002) — советский и российский патофизиолог.